Pinggirsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pinggirsari, administrativ by, Jawa Timur, 
 Desa Pinggirsari, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar